Tomba del milite ignoto – sepoltura simbolica che rappresenta i militari morti in un conflitto mai identificati
 Tomba del Milite Ignoto – monumento a Roma
 Tomba del Milite Ignoto – monumento di Londra
 Tomba del milite ignoto – monumento di Mosca
 Tomba del milite ignoto – monumento di Varsavia